Нэ́нси Э́ллен Уо́ллс Каре́лл (; род. 19 июля 1966, , Массачусетс, США) — американская актриса и комедиантка.

Личная жизнь 
С 1995 года Нэнси замужем за актёром Стивом Кареллом (род.1962). У супругов есть двое детей — дочь Элизабет Энн Карелл (род.25.05.2001) и сын Джон Карелл (род. в июне 2004).

Избранная фильмография

Ссылки 
 

Комедиантки США
Выпускники Бостонского колледжа
Киноактрисы США